José María Medina, calciatore uruguaiano
José María Medina, più volte Presidente dell'Honduras